The Album kan henvise til:

 The Album (ABBA-album), 1977
 The Album (Sanne Salomonsen-album), 2005